Dobrá Voda má více významů:

název obce
 Dobrá Voda u Českých Budějovic – obec v okrese České Budějovice
 Dobrá Voda u Hořic – obec v okrese Jičín
 Dobrá Voda u Pacova – obec v okrese Pelhřimov
 Dobrá Voda (okres Pelhřimov), též Dobrá Voda u Pelhřimova – obec v okres Pelhřimov
 Dobrá Voda (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

název části obce
 Dobrá Voda (Březnice) – část města Březnice v okrese Příbram
 Dobrá Voda (Číměř) – část obce Číměř v okres okrese Jindřichův Hradec
 Dobrá Voda (Hartmanice) – část města Hartmanice v okrese Klatovy
 Dobrá Voda (Horní Stropnice) – část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice, známé poutní místo
 Dobrá Voda (Jablonec nad Nisou) – osada a součást Vrkoslavic části města Jablonec nad Nisou
 Dobrá Voda (Jedlá) – část obce Jedlá v okrese Havlíčkův Brod
 Dobrá Voda (Klatovy) – část města Klatovy v okrese Klatovy
 Dobrá Voda (Kovářov) – část obce Kovářov v okrese Písek
 Dobrá Voda (Křeslice) – samota na sever od Prahy - Křeslic
 Dobrá Voda (Malčín) – část obce Malčín v okrese Havlíčkův Brod
 Dobrá Voda (Markovka) – část obcí Kožichovic a Slaviček v okrese Třebíč, bývalé lázeňské místo
 Dobrá Voda (Mladoňovice) – osada a část obce Mladoňovice (okres Třebíč), poutní místo se studánkou
 Dobrá Voda (Mrákotín) – část městyse Mrákotín v okrese Jihlava
 Dobrá Voda (Mnichovo Hradiště) – vesnice v katastrálním území Lhotice u Bosně, část města Mnichovo Hradiště v okrese Mladá Boleslav
 Dobrá Voda (Orlické Podhůří) – část obce Orlické Podhůří v okrese Ústí nad Orlicí
 Dobrá Voda (Popelín) – osada a část obce Popelín v okrese Jindřichův Hradec
 Dobrá Voda (Toužim) – část obce Toužim v okrese Karlovy Vary
 Dobrá Voda (Záblatí) – část obce Záblatí v okrese Prachatice, bývalé lázně s poutní kaplí Naší Milé Paní z hory Karmel
 Dobrá Voda Lipnická – část obce Dolní Město v okrese Havlíčkův Brod
 Dobrá Voda – sídliště v pražské čtvrti Petrovicích
 Horní Dobrá Voda (Dobrá Voda u Hořic), část obce Dobrá Voda u Hořic v okrese Jičín, též katastrální území Horní Dobrá Voda
 Dobrá Voda (Jablonec nad Nisou), též Horní Dobrá Voda – část Jablonce nad Nisou
 Dolní Dobrá Voda (Dobrá Voda u Hořic), část obce Dobrá Voda u Hořic v okrese Jičín, též katastrální území Dolní Dobrá Voda
 Dolní Dobrá Voda (Rychnov u Jablonce nad Nisou), osada, základní sídelní jednotka města Rychnov u Jablonce nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou

 poutní místa
 Dobrá Voda (Draženov) – studánka s kaplí Panny Marie Pomocnice na samotě Dobrá Voda v lese mezi Draženovem a Klenčím pod Čerchovem
 Dobrá Voda (Horní Planá) – studánka a barokní kostel Bolestné Matky Boží pod vrcholem Dobré vody v severní části Horní Plané
 Dobrá Voda (Klokoty) – studánka a kaple Panny Marie Klokotské v Táboře – Klokotech
 Dobrá Voda (Ktiš) – kaple Panny Marie Pomocné a křížová cesta nedaleko obce Ktiš v okrese Prachatice
 Dobrá Voda (Milejovice) – studánka a poutní místo u obce Milejovice s kostelem Panny Marie a křížovou cestou
 Dobrá Voda na Podsrpu – studánka a kaple v Předních Ptákovicích, části města Strakonice
 Dobrá voda Panny Marie – pramen s kapličkou za kostelem Navštívení Panny Marie v Petrovicích v okrese Rakovník
 Dobrá Voda (Pocínovice) – poutní kostel Bolestné Matky Boží a kaple se studánkou u Pocinovic v okrese Domažlice
 Dobrá Voda (Sedlečko) – studánka a mešní kaple Čtrnácti svatých pomocníků v Sedlečku u Soběslavě
 Dobrá Voda v Karhanech – studánka a dřevěná kaplička u obce Monín v okrese Příbram

 studánky a prameny
 Dobrá Voda – studánka v lese severně od Loučeně v okrese Nymburk
 Dobrá Voda – pramen v obci Pchery v okrese Kladno
 Dobrá Voda (Dalejské údolí) – pramen v Přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí
 Dobrá voda – studánka východně od Skalice v lesním údolí Hubenovského potoka v okrese Příbram
 Dobrá voda (Ramzová) – studánka s kapličkou Svatá Voda jižně od obce Ramzová
 Dobrá Voda – mohutný pramen vytékající západně od Štěkně, nyní překryt komunikací Štěkeň – Přešťovice
 Dobrá Voda (Vrčeň) – studánka v lese u Vrčeně v okrese Plzeň-jih
 Dobrá Voda – studánka severně od Záhoříčka nedaleko samoty U Dobré Vody
 Dobrá Voda (Žinkovy) – studánka s obnovenou kapličkou jihozápadně od Žinkov v okrese Plzeň-jih
 U dobré vody – studánka v Přírodním parku Písecké hory
 U dobré vody – studánka v Přírodním parku Podbeskydí

potoky
 Dobrá voda (přítok Botiče) – potok v Praze-Křeslicích u Petrovic
 Dobrá voda (přítok Kyselé vody) – potok v okrese České Budějovice

jiná místa
 Dobrá Voda (přírodní památka) na katastrálních územích Vídeň a Žďár nad Sázavou v okrese Žďár nad Sázavou
 Dobrá Voda – zaniklá osada a pomístní název polesí severně od Lipna nad Vltavou
 Dobrá voda – pomístní název polesí severně od Loučeně, prameniště potoka Boží voda
 Vojenský prostor Dobrá Voda – zrušený vojenský prostor v NP Šumava
 Dobrá Voda a.s. – rybářský areál u Milína, skládající se ze dvou rybníků
 Dobrá voda – výrobní závod společnosti Poděbradka v jihočeském Byňově

další významy
 Dobrá voda (čtvrtletník) – časopis o potápění a jachtingu, vycházel v letech 1997 – 2012
 Dobrá Voda (dobrovolný svazek obcí) v okrese Břeclav
 Dobrá Voda (seriál) – český televizní seriál z roku 1982
 Vojtěch Král z Dobré Vody (1844–1913) – český heraldik a cvičitel Sokola
 Dobrá voda (nápoj) – obchodní značka společnosti Poděbradka a. s. pro balenou vodu čerpanou z vrtu v Novohradských horách

ve slovanských jazycích
 Dobrá Voda (okres Trnava) – obec na Slovensku
 Dobrá Voda (hrad) – hrad nad slovenskou obcí Dobrá Voda
 Dobra Voda (Bar) – obec a rekreační středisko na pobřeží Jaderského moře v opštině Bar
 Dobra Voda (Benkovac) – vesnice a stejnojmenný potok v Chorvatsku
 Dobra Voda (Bojnik) – osada v Srbsku
 Dobra Voda (Čaglin) – malá vesnice ve vnitrozemí Chorvatska
 Dobra Voda (Jagodina) – vesnice v Srbsku
 Dobra Voda (Modriča) – malá osada v Bosně a Hercegovině
 Dobra Voda (hora) – pohoří a stejnojmenná hora (2 062 m n. m.) v Severní Makedonii
 Dobra Woda – část města Sulejów v Polsku
 Dobra Voda (Добра Вода) – značka minerální vody plněné na Ukrajině

Související články 
 Dobrá – rozcestník
 Voda (rozcestník)

Externí odkazy  
 

Rozcestníky - místopisné jméno